Первенство СССР между командами союзных республик по шахматам 1948 — 1-е первенство.

Состав команды: 9 мужчин (1 запасной) и 1 женщина. 

3 п/ф (июнь): Фрунзе и Рига — по 5 команд, Тбилиси — 4. 

Финал — с 12 по 21 сентября, Ленинград. Участники: победители п/ф, а также команды РСФСР, Москвы, Ленинграда, УССР.

Команды

Москва

Ленинград

РСФСР

УССР

Литовская ССР

Грузинская ССР

Узбекская ССР

Финал  

Лучшие индивидуальные результаты: 1-я мужская доска — В. Микенас (Литовская ССР) — 5 из 6; женская доска — Е. Быкова — 5½.

Литература

Ссылки 
 1st Soviet Team Chess Championship: Leningrad 1948 

Первенства СССР между командами союзных республик по шахматам
1948 год в шахматах
Спорт в СССР в 1948 году